Дорен () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг. 

Входит в состав округа Брегенц.  . Официальный код  —  80210.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Антон Фёгель по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Форарльберга